Городско́й о́круг Евпато́рия (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Евпатория с подчинённой ему территорией.

Административный центр округа — город Евпатория.

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 4 населённых пункта (из них: 1 город и 3 пгт):

Посёлок Мирный расположен чересполосно (несмежно с основной частью городского округа и посёлком Новоозёрный, который также является чересполосной частью городского округа) в 30 км на северо-запад от Евпатории у южной оконечности озера Донузлав вблизи побережья Чёрного моря.

Посёлок Новоозёрное расположен чересполосно (несмежно с основной частью городского округа и посёлком Мирный, который также является чересполосной частью городского округа) в 35 км на северо-северо-запад от Евпатории у северо-восточной оконечности озера Донузлав в 12 км от побережья Чёрного моря.

История 

Территория современного городского округа с 1963 до 1991 гг. составляла территорию Евпаторийского городского совета. Ранее частично к ней относился также Евпаторийский район. Эти административно-территориальные единицы с 1920-х до 1945 гг. входили в Крымскую АССР РСФСР в составе СССР, с 1945 до 1954 гг. — в Крымскую область РСФСР в составе СССР, с 1954 до 1991 гг. — в Крымскую область УССР в составе СССР, с 1991 до 2014 гг. — в Автономную Республику Крым составе Украины.

В 2014 году в составе Республики Крым Российской Федерации был образован городской округ.

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население горсовета, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 119258 человек (88,65 % из которых — в городе Евпатория — городское, 11,35 % — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Евпатории с подчинёнными горсовету населёнными пунктами составила 120674 постоянных жителей и 123666 человек наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 120857 постоянных жителей и 123849 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа